STREI!, politieke partij in Suriname
 Strei (dorp), dorp in Hunedoara, Transsylvanië, Roemenië
 Strei (rivier), een rivier in Roemenië die uitmondt in de Mureș